Проспе́кт Геро́ев — название проспектов в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Абхазия 
 Проспект Героев — проспект в городе Гудаута.

Россия 
 Проспект Героев — проспект в городе Балаково.
 Проспект Героев — проспект в городе Кириши.
 Проспект Героев — проспект в Нижнем Новгороде.
 В Санкт-Петербурге:
 Проспект Героев.
 Проспект Героев — прежнее название части современного Ленинского проспекта.
 Проспект Героев — проспект в посёлке Сиверском.
 Проспект Героев — проспект в Сосновом Бору.

См. также 
 Улица Проспект Героев — улица в городе Балакове
 Проспект Героев-Североморцев
 Проспект Героев Сталинграда
 Аллея Героев
 Улица Героев
 Переулок Героев
 Площадь Героев